Смертный приговор:
 «Смертный приговор» — итальянский спагетти-вестерн 1968 года.
 «Смертный приговор» — американский телевизионный триллер 1974 года.
 «Смертный приговор» — американский криминальный триллер 2007 года.